Jean-Louis Martin peut désigner :
 Jean-Louis Martin (1793-?), homme politique français ;
 Jean-Louis Martin (1948-), un joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Louis Martin (1952-), un biologiste français ;
 Jean-Louis Martin-Barbaz (1936-2019), un comédien et metteur en scène français.